Лермонтово — название населённых пунктов:

Армения 
 Лермонтово — село в Лорийской области.

Казахстан 
 Лермонтово — название села имени Ильяса Омарова в Алтынсаринском районе Костанайской области до 2012 года.

Россия 
 Лермонтово — село в Серышевском районе Амурской области.
 Лермонтово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Лермонтово — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.
 Лермонтово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Лермонтово — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Лермонтово — село в Белинском районе Пензенской области.
 Лермонтово — название села Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района Чечни с 1944 по 1958 годы.

См. также 
 Кропотово-Лермонтово